Boxer (slovensko boksar) je lahko:
 HMS Boxer - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Boxer - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
 Boxer MRAV - vozilo
 Barbara Boxer - senatorka ZDA
 Bokser motor - protibatni motor